Pili (barret), tipus de barret utilitzat en l'antiguitat 
 Pili o Canarium ovatum, fruit tropical 
 Pili (Filipines), ciutat de les Filipines productora del fruit tropical 
 Pili (micologia), barret dels fongs 
 Pili (ornitologia), part superior del cap de les aus 
 Pili, plural de pilus, estructures en forma de pèl que es troben a la superfície de molts bacteris.